«Гаспароне»  — советский телеспектакль 1975 года, экранизация одноимённой оперетты Карла Миллёкера, написанной в 1884 году. Русский перевод либретто: Марк Ярон и Владимир Поляков.

Действующие лица и исполнители 
 Эрминио — Тимофей Спивак
 Графиня Шарлотта — Нонна Терентьева
 Губернатор — Всеволод Якут
 Карло, хозяин кабачка — Владимир Михайловский
 Зора, жена Карло — Инна Лещинская
 Зиновия — Вера Алтайская
 Помощник Карло — Владимир Карнышов

Вокальные партии исполняют: Ольга Аматова, Даниил Демьянов, Кира Шеляховская, Николай Белугин, Марина Клещёва.

Сюжет 
В небольшой итальянский портовый городок приезжает Эрминио, студент из Милана. Старый приятель Карло, хозяин кабачка, сообщает ему, что местный губернатор собирается женить своего непутёвого сынка на богатой вдове, красавице Шарлотте. Но в Шарлотту влюблён сам Эрминио. Чтобы расстроить свадьбу, хитроумный Карло использует слухи о зловещем морском разбойнике Гаспароне — слухи, который сам Карло и распускает. С помощью Карло Эрминио организует мнимое нападение разбойников, обводит вокруг пальца губернатора и завоёвывает сердце Шарлотты.

Ссылки 
 Гаспароне на сайте aveclassics.net.

Телеспектакли СССР 1975 года
Телеспектакли-оперетты СССР
Телеспектакли СССР
Карл Миллёкер